Тянь () — китайская фамилия. Кантонское (южнокитайское) произношение — Тинь (Tin4, традиционная «бытовая» романизация — Tien).

156-я фамилия в древнекитайском мнемоническом списке «Байцзясин» («Сто фамилий»), в настоящее время — на 34 месте по распространённости.

Фамилия 田 также искользуется в Корее, где является 21-й по распространённости; корейское произношение — Чон (전).

Известные Тянь 
 Тянь Пэнфэй () (род. 1987) — китайский профессиональный бильярдист.
 Тянь Пянь () — древнекитайский философ, IV век до н. э.
 Тянь Тао () (род. 1994) — китайский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года.
 Тянь Фужэнь ((род. 1983) — тайваньская певица.
 Тянь Фэн () (1928—2015) — тайваньский и гонконгский актёр.
 Тянь Фэншань (род. 1940) — китайский государственный и политический деятель, министр земельных и природных ресурсов КНР с 2000 по 2003 гг.
 Тянь Цзиюнь () (род. 1929) — китайский политик и государственный деятель.
 Тянь Цзя () (род. 1981) — китайская волейболистка, призёрка Олимпийских игр по пляжному волейболу.
 Тянь Цзяфэн () (род. 1994) — китайский кёрлингист.
 Тянь Цин () (род. 1986) — китайская бадминтонистка, олимпийская чемпионка.
 Тянь Чэнпин (род. 1945) — китайский политический и государственный деятель, министр труда и общественной безопасности КНР (2005—2008).

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии